

Cinema 
In the Nick of Time – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Selig Polyscope Company
In the Nick of Time – cortometraggio del 1908 prodotto dalla S. Lubin
In the Nick of Time – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
In the Nick of Time – cortometraggio del 1912 diretto da W.D. Emerson
In the Nick of Time – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
In the Nick of Time – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Reliance Film Company 
In the Nick of Time – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Biograph Company 
In the Nick of Time – cortometraggio del 1921 diretto da Edward Laemmle
In the Nick of Time – cortometraggio del 1929 diretto da Murray Roth

Musica 
In the Nick of Time – album di Nicolette Larson del 1979